Podgaj peut faire référence à :

Toponymie
en Bosnie-Herzégovine:
dans la République serbe de Bosnie
 Podgaj, un village situé dans la municipalité de Rogatica
 Podgaj, un village situé dans la municipalité de Srebrenica
dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine
 Podgaj, un village situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10

en Pologne :
 Podgaj, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Podgaj, un village du powiat d'Aleksandrów dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Podgaj, un village du powiat d'Inowrocław  dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Podgaj, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Podgaj, un village dans la voïvodie de Łódź
 Podgaj, un village dans la voïvodie de Łódź
 Podgaj, un village dans la voïvodie de Lublin

en Slovénie:
 Podgaj, une localité dans la municipalité de Šentjur